Borken puede hacer referencia a:
 Borken (Hesse) (Alemania).
 Borken (Renania del Norte-Westfalia) (Alemania).
 Distrito de Borken, en Renania del Norte-Westfalia (Alemania).